Symantec steht für:
 eine Marke für Sicherheitssoftware, 2019 erworben durch Broadcom Inc.
 eine amerikanische Softwarefirma, nun bekannt als NortonLifeLock